Stuck est un patronyme d'origine germanique porté notamment par :

Patronyme 

 Jean-Baptiste Stuck (1680-1755), compositeur et violoncelliste français de la période baroque ;
 Franz von Stuck (1863-1928), peintre symboliste et expressionniste allemand ; il était aussi sculpteur, graveur et architecte ;
 Hans Stuck (1900-1978), pilote automobile allemand ;
 Hans-Joachim Stuck (né en 1951), pilote automobile allemand.

Musique

Chanson 

 , chanson de Caro Emerald (2010) ;
 , chanson de Stacie Orrico (2003).

Album 

 , album d'Adelitas Way (2014) ;
 , album du groupe Puddle of Mudd (1994).

Cinéma 

 , film de , sorti en 2009 ;

 , court métrage de Jamie Babbit, sorti en 2001 ;
 , drame canadien de Lindsay Bourne, sorti en 2002 ;
 , thriller américain de Stuart Gordon, sorti en 2007 ;
 , drame musical américain de Michael Berry, sorti en 2017.

Autre 
Le stück est une monnaie locale à Strasbourg.

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre